127-я дивизия

 127-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1940—1941)
 127-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (1942—1943)
 127-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (1943—1945)
 127-я истребительная авиационная дивизия ПВО
 127-я мотострелковая дивизия (1957—1995) — формирование ВС СССР
 127-я пулемётно-артиллерийская дивизия (1990—2009) — формирование ВС СССР и ВС России
 127-я мотострелковая дивизия (формирования 2018 года) — формирование ВС России